Фигурное катание на зимней Универсиаде 2015 года — соревнования по фигурному катанию на XXVII Всемирной зимней Универсиаде. Проходили в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Все соревнования по фигурному катанию прошли с 4 по 8 февраля 2015 года в Малаге на арене имени Хосе Мария Мартили Карнени. Этот город также находится в Андалусии, как и столица Универсиады Гранада, но в соседней от неё провинции. Следует сказать, что это первая Универсиада которая прошла в двух странах; целый ряд соревнований лыжников и биатлонистов состоялся в Словакии.

Квалификация 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2015 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1987 года и 31 декабря 1997 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

Все соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев.

Для участия в соревнованиях были заявлены представители из 28 стран.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Пары

Танцы на льду

Факты 
 Фигуристы из Гонконга и фигуристки из ЮАР, Мексики, Новой Зеландии были единственными участниками на Универсиаде от своих стран.
 Фигуристы из Белоруссии представляли треть своей делегации на Универсиаде.

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Примечания

Ссылки 
 Расписание
 Результаты

2015 год в фигурном катании
2015
Универсиада
Февраль 2015 года
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Зимняя Универсиада 2015